Guillermo Juan Vallori Grimalt est un joueur de football professionnel espagnol né le  à Palma de Majorque. 

Il évolue depuis 2016 à l'Atlético Baleares, où il occupe le poste de défenseur central.

Biographie

Carrière

Palmarès 
Vierge

Références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du RCD Majorque B
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du TSV Munich 1860
Naissance en juin 1982
Naissance à Palma